Men at Work (popgroep), Australische popgroep;
Men At Work (film), film uit 1990.
Men at Work (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2012
Men At Work TV Produkties, Nederlands productiebedrijf